Coulanges pode se referir a:
 Coulanges (Allier)
 Coulanges (Loir-et-Cher)

Desambiguações de topônimos